Municipio de Fargo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fargo (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Fargo (condado de Seward, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Seward.